Са́нта-Круз или Са́нта-Крус () — округ в штате Аризона, США.

Описание 
Округ, самый маленький в штате, расположен в южной части Аризоны, с запада и севера граничит с округом Пима, с востока — с округом Кочис, с юга — с Мексикой<ref>Округ Санта-Круз на сайте rootsweb.ancestry.com</ref>. Назван в честь одноимённой реки. Столица и крупнейший город — Ногалес. Открытые водные пространства составляют 1 км² (0,04% от общей площади округа в 3207 км²). На территории округа находится почти два десятка заброшенных поселений путём отделения южной части округа Пима.

 Транспорт 
Через округ проходят следующие крупные автодороги:
 автомагистраль I-19
 трасса 
 трасса 
 трасса

Демография 

1900 год — 4545 жителей
1910 — 6766 (+48,9%)
1920 — 12 689 (+87,5%)
1930 — 9684 (-23,7%)
1940 — 9482 (-2,1%)
1950 — 9417 (-0,7%)
1960 — 10 808 (+14,8%)
1970 — 13 966 (+29,2%)
1980 — 20 459 (+46,5%)
1990 — 29 676 (+45,1%)
2000 — 38 381 (+29,3%)
2004 — 40 784 (+6,26%)

Расовый состав:
 Белые — 73,5%
 Афроамериканцы — 0,4%
 Азиаты — 0,5%
 Коренные американцы — 0,7%
 Гавайцы или уроженцы Океании — 0,0%
 Две и более расы — 2,0%
 Прочие — 22,9%
 Латиноамериканцы (любой расы) — 82,8%

Достопримечательности 
 Национальный исторический парк Тумакакори ()
 Национальный лес Коронадо () (частично)
  (частично)

См. также 
 Список округов Аризоны
 Национальный реестр исторических мест в округе Санта-Круз

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Округ Санта-Круз на сайте ''thenogaleschamber.com

Округа Аризоны
Появились в 1899 году в США
Административные единицы, образованные в 1899 году